Siemion Łobow (1888-1937) – rosyjski komunista, sowiecki działacz państwowy.  Przewodniczący WSNCh RFSRR (1926- grudzień 1930),  ludowy komisarz przemysłu lekkiego ZSRR  (1931-1936), ludowy komisarz przemysłu spożywczego RFSRR (1936-1937), ofiara wielkiej czystki w ZSRR.

 Siemion Łobow (1913-1977) –  sowiecki wojskowy, admirał  Marynarki Wojennej ZSRR.